Kaskade steht für:

 Kaskade (Wasserfall), ein Wasserfall in Form von Stufen
 Kaskade (Jonglieren), das Grundmuster beim Jonglieren mit ungerader Anzahl von Objekten
 Kaskade (Zeitschrift), Zeitschrift zum Thema Jonglieren mit europaweiter Verbreitung
 Kaskade (DJ) (* 1971), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Kaskade (Biochemie), die Abfolge von Reaktionen oder Einzelschritten in einem Stoffwechselweg
 Kaskadenschaltung in der Elektrotechnik, siehe Kaskadierung
 KASCADE-Grande, ein Experiment zur Erforschung der kosmischen Strahlung

Siehe auch:
 Cascade
 Hochspannungskaskade
 Kaskadien